Kauhanen kan avse:

Personer
Olavi Kauhanen
Pekka Kauhanen